Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita (Madrid, 19 de diciembre de 1975) es un jurista y político español del Partido Popular (PP), concejal desde 2015 y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid desde junio de 2019. Fue diputado de la  legislatura de la Asamblea de Madrid.

Biografía 
Nacido el 19 de diciembre de 1975 en Madrid, es bisnieto del general Joaquín Fanjul, uno de los cabecillas del golpe de Estado de julio de 1936 en Madrid y que, después de que fuera sofocado el golpe en la capital española, fue ejecutado por las autoridades republicanas como responsable de la revuelta. Es nieto de Juan Manuel Fanjul Sedeño, falangista camisa vieja, procurador en las Cortes franquistas.

A los 20 años sufrió un accidente de tráfico que lo dejó en una silla de ruedas. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cursando posteriormente sendos títulos de posgrado en aspectos jurídicos y de discapacidad.

Asistente del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados desde 2008, en 2011 fue incluido como candidato en el número 80 de la lista del partido de cara a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011 encabezada por Esperanza Aguirre. Fanjul, que no fue elegido a los comicios, adquirió la condición de diputado el 15 de diciembre de 2011, cubriendo la baja creada por la renuncia de María Luz Bajo Prieto.

Candidato en el número 18 de la lista del PP para las elecciones municipales de 2015 en Madrid, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Nombrado como director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, cesó como concejal en noviembre de 2016. Volvió a ser elegido concejal a las elecciones municipales de 2019.

Investido José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid en junio de 2019, este delegó sus funciones de presidencia del pleno en Fanjul, designándolo segundo teniente de alcalde del consistorio madrileño. Fanjul también fue nombrado concejal-presidente de los distritos de Puente de Vallecas y Usera. Sin embargo, fue cesado poco más tarde—en julio de 2019— de su cargo al frente de la concejalía-presidencia de Usera.

Genealogía

Referencias 

Concejales del Ayuntamiento de Madrid de la corporación 2019-2023
Concejales del Ayuntamiento de Madrid de la corporación 2015-2019
Diputados de la IX Legislatura de la Asamblea de Madrid
Nacidos en Madrid